Il existe plus de quatre cents conventions adoptées à Genève qui ont plusieurs objets.

Droit international humanitaire 
 Première Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne du  (remplacée par celle du )  ;
Convention de 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne (remplacée par la première Convention de Genève du ) ;
 Protocole de Genève de 1925 interdisant l'utilisation de gaz de combat et d'armes bactériologiques à la suite de la Première Guerre mondiale ;
 les Conventions de Genève de 1949 codifiant les droits et les devoirs des combattants et des civils en temps de guerre :
 Deuxième Convention de Genève portant sur l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ;
 Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du  ;
 Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;
 Convention de Genève de 1981 sur certaines armes classiques (CCAC).

Autres thèmes 
 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
 Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route dite CMR signée le  ;
 Acte de Genève, révision de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et indications géographiques (2015) ;
 Convention de Genève sur la circulation routière, convention de septembre 1949 sur la circulation routière.